Bistrick ist der Familienname von
 Walter Bistrick (1869–1927), deutscher Uhrmacher und Juwelier in Königsberg
 Arnold Bistrick (1910–1989), Walter Bistricks Sohn gehörte zum Widerstandskreis um Carl Goerdeler und entging bei Kriegsende im Bendlerblock nur knapp der Erschießung; führte das Juweliergeschäft in Hamburg und Stuttgart weiter